Херма́н Андре́с О́рнос Корре́а (; 21 августа 1982, Сан-Хосе-де-Майо) — уругвайский футболист, нападающий, в прошлом — игрок национальной сборной Уругвая.

Биография 
Херман Орнос дебютировал за «Феникс» из Монтевидео в 2001 году. Игрок свой первый полноценный профессиональный сезон (2002) провёл очень ярко, забив 25 мячей в чемпионате Уругвая. В общей таблице двух стадий чемпионата «Феникс» финишировал на третьем месте, уступив лишь признанным лидерам — «Пеньяролю» и «Насьоналю». Кроме того, Орнос помог своему клубу выиграть Лигилью, тем самым «Феникс» завоевал последнюю путёвку от Уругвая в Кубок Либертадорес 2003. По итогам 2002 года Орнос был признан лучшим игроком чемпионата. В том же году состоялся дебют игрока в сборной Уругвая. Всего в 2002—2004 гг. провёл 7 матчей за «Селесте», в которых отметился 1 забитым голом.

В 2003—2004 гг. выступал за испанскую «Севилью», после чего в летнее трансферное окно 2004 года перешёл в «Реал Вальядолид».

В декабре 2004 года Орнос уехал на родину встретить рождество, однако в ту ночь он попал в тяжелейшую аварию — жизнь игрока находилась под угрозой, поскольку был повреждён головной мозг. Однако Орнос смог не только восстановиться от травм, но и вернуться в футбол, хотя ушло на это более года (в 2005 году он не появлялся на поле). Свой первый после реабилитации матч Херман сыграл в феврале 2006 года за дублирующий состав «Вальядолида» в испанской Сегунде против сантандерского «Расинга» и отметился забитым голом.

Всё же вернуться на прежний уровень Орносу не удалось и уже летом 2006 года футболист вернулся в Уругвай, в столичную «Белья Висту». Впоследствии он довольно часто менял клубы, в 2008 году перешёл в «Арль-Авиньон» из французской Лиги 2, а затем выступал за уругвайский «Дурасно» и чилийский «Ньюбленсе».

Титулы и достижения 
 Победитель Лигильи (1): 2002
 Лучший бомбардир чемпионата Уругвая (1): 2002

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Профиль
 Профиль
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Сентраль Эспаньол»
Игроки ФК «Такуарембо»